La Puerta (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 La Puerta (Trujillo), poble turístic i capital de la parròquia del mateix nom, pertanyent al municipi Valera de l'Estat Trujillo, República de Veneçuela
 La Puerta de Segura